FFR steht für:
 Factory Five Racing, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Federal Funds Rate, Zinssatz, zu dem sich US-amerikanische Finanzinstitute Geld untereinander leihen, um die Salden bei der Zentralbank auszugleichen
 Fédération française de rugby, französischer Sportverband
 Fédération française de rugby à XIII, französischer Sportverband
 Federatsiya Fekhtovaniya Rossii, russischer Fechtverband, Mitglied in der European Fencing Confederation
 Fraktionelle Flussreserve, Index, der den Zustand der Herzkranzgefäße beschreibt
 Fischer Air (ICAO-Code), ehemalige tschechische Fluggesellschaft

FFr steht für:
 Feuerwehrfrau, Dienstgrad bei der Feuerwehr, siehe z. B. Dienstgrade der Feuerwehr in Sachsen

Abkürzung